Mediana kan syfta på:
 Mediana – en arkeologisk plats i Serbien

Geografi

Spanien 

 Mediana de Voltoya (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Mediana (ort i Spanien), Aragonien, Provincia de Zaragoza,